Bandeirante o Bandeirantes puede ser:

 Bandeirantes, personajes históricos que lograron expandir el territorio del Brasil.
 Bandeirante (Santa Catarina), un municipìo en el estado de Santa Catarina.
 Bandeirante (gentilicio), palabra usada para nombrar a las personas nacidas en  São Paulo o referirse al mismo.
 Bandeirantes (Paraná), un municipio de Paraná.
 Bandeirantes (Mato Grosso do Sul), un municipio de Mato Grosso do Sul.
 Bandeirantes do Tocantins, un municipio de Tocantins.
Radio Bandeirantes, una emisora de radio brasileña.
 TV Bandeirantes, una emisora brasileña de televisión abierta.
 Carretera de los Bandeirantes, una carretera del estado de São Paulo.
 Colegio Bandeirantes, un colegio de São Paulo.